Kodyma, ukr. Кодима
 Kodyma (miasto)
 Kodyma (rzeka)